La expresión rosa blanca puede referirse a:
 Una rosa (flor del rosal) de color blanco;
 Nombre común de la especie vegetal Bellis perennis, más conocida como «margarita».

En mayúscula, Rosa Blanca, puede referirse a:
 Rosa Blanca (), grupo alemán de resistencia contra el nazismo, activo entre 1942 y 1943;
 Rosa Blanca, película de 1961 dirigida por Roberto Gavaldón;
 Rosa Blanca de York, símbolo de la Casa de York, dinastía real inglesa;
 Orden de la Rosa Blanca de Finlandia, una de las tres órdenes oficiales de Finlandia;
 , una localidad del municipio de Santa Catarina Ixtepeji (Oaxaca, México);
 , elevación del departamento de Santander (Colombia).